Canadian Pacific Railway – compagnia ferroviaria canadese fondata nel 1881
 Canadian Pacific Air Lines – compagnia aerea canadese del passato
 Amore selvaggio (Canadian Pacific) – film del 1949 diretto da Edwin L. Marin
 Canadian Pacific – singolo di George Hamilton IV del 1969